Натуральне число 594
 594 рік до нашої ери
 594 рік нашої ери